Топоним
 
Населённые пункты:

Белоруссия 
 Лакино — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Лакино — деревня в Большемуртинском районе Красноярского края.

Река 
 Лакино — река в Большемуртинском районе Красноярского края, приток реки Верхняя Подъёмная.